Хи́ло () — прибрежный город в штате Гавайи, второй по численности населения после Гонолулу, крупнейший на острове Гавайи. Административный центр округа Гавайи. Находится на берегу . По переписи 2000 года численность населения — 40 759 жителей. Находится недалеко от двух щитовых вулканов: действующего Мауна-Лоа и спящего Мауна-Кеа. В городе находится филиал Гавайского университета. Город обслуживается .

География 
Город Хило расположен в восточной части острова Гавайи. Общая площадь города составляет 151,4 км², суши — 140,6 км², водной поверхности — 10,7 км². В 18 км на север от города на территории Национального Парка расположен водопад Акака — самый высокий водопад Гавайских островов. 

Климат в городе влажный, один из самых влажных в США. Среднегодовое количество осадков составляет около 3245 мм.

История 
Задолго до появления на острове европейцев территория нынешнего города была заселена гавайцами. В середине XIX века в Хило появились первые миссионеры, основавшие здесь несколько церквей. Впоследствии город был окружён плантациями сахарного тростника, на которых работали преимущественно выходцы из Азии, а сам Хило стал крупным торговым центром.

В начале XX века в бухте Хило было начато строительство оградительного сооружения, которое было завершено в 1929 году. 1 апреля 1946 года город значительно пострадал от цунами, вызванного землетрясением у Алеутских островов, погибло 160 человек. 23 мая 1960 года другое цунами, вызванное землетрясением магнитудой 9,5 вблизи побережья Чили, привело к гибели 61 человека, предположительной причиной которой явилось невнимание людей к предупреждающим сигналам сирен.

В 1960 годы Хило значительно расширился за счёт строительства пригородов, а центр города стал играть роль культурного центра с несколькими галереями и музеями. Закрытие сахарных плантаций в 1990-х годах, происходившее на фоне общей рецессии в штате, привело к упадку местной экономики. В течение последних лет, с того времени как соседний регион Пуна стал самым быстрорастущим в штате, в Хило также наблюдается экономический и демографический рост.

Население 
Согласно переписи 2000 года в Хило проживало 40 759 человек. Плотность населения составляла 289,9 чел./км². Доля белого населения составляла 17,12 %, чернокожего — 0,45 %, индейского — 0,34 %, азиатского — 38,30 %, выходцев с других островов Тихого океана — 12,12 %, других рас — 0,94 % и смешанного населения — 29,74 %.

Среднегодовой семейный доход составлял $39 139, семьи — $48 150.

Известные жители 
 Би Джей Пенн
 Роберт Тору Кийосаки

В культуре 
В Хило происходит действие рассказа Туве Янссон «В городе Хило, штат Гавайи».

Города Гавайев
Окружные центры Гавайев